karioka (carioca) – potoczna nazwa mieszkańca brazylijskiego miasta Rio de Janeiro 
 karioka (carioca) – piosenka i taniec towarzyski
 Karioka – pseudonim bohaterki polskiego serialu telewizyjnego Stawiam na Tolka Banana
 Karioka – amerykański film muzyczny z 1933 roku
 Karioka – nazwa radioodbiornika lampowego produkowanego przez ZRK w latach 60. XX wieku